Výraz Abdžad má více významů:

 Arabské písmo
 synonymum, které navrhl Peter T. Daniels pro souhláskové písmo
 Abdžadské číslice (abdžad), staré arabské číslice